La gara di Inseguimento individuale femminile è una delle prove inserite nel programma dei campionati del mondo di ciclismo su pista. Si corre dall'edizione del 1958, risultando così, insieme alla velocità, la prima prova femminile ammessa ai campionati del mondo.

Albo d'oro 
Aggiornato all'edizione 2022.

Medagliere

Note 

Campionati del mondo di ciclismo su pista